Stati Uniti d'America
 Morristown – census-designated place della Contea di Maricopa, Arizona
 Morristown – città della Contea di Corson, Dakota del Sud
 Morristown – città della Contea di Shelby, Indiana
 Morristown – città della Contea di Rice, Minnesota
 Morristown – città della Contea di Morris, New Jersey
 Morristown – città della Contea di St. Lawrence, New York
 Morristown – villaggio della Contea di Belmont, Ohio
 Morristown – città della Contea di Hamblen, Tennessee
 Morristown – città della Contea di Lamoille, Vermont
 Sudafrica
 Morristown – città della Municipalità locale di Senqu